MTX – czeski producent samochodów
 maitotoksyna
 metotreksat